Museum of Comparative Zoology, museu de zoologia de la Universitat Harvard, als Estats Units
 Momoiro Clover Z, grup musical femení del Japó